Le Championnat d'Asie et d'Océanie de volley-ball masculin 2005  est la treizième édition de cette compétition organisée par l'AVC opposant dix-huit équipes nationales des continents asiatique et océanien. Elle se dispute à Suphanburi, en Thaïlande du 20 septembreau 27 septembre 2005 et est remportée par l'équipe du Japon.

Compétition

Équipes présentes

Poules 
La Thaïlande, en tant qu'organisateur, la Corée du Sud, la Chine et l'Iran, en tant que trois premières équipes du précédent Championnat d'Asie et d'Océanie, sont exemptés de la phase de groupe.

Première phase

Poule A

Résultats 

|}

Classement 

|}

Poule B

Résultats 

|}

Classement 

|}

Poule C 

|}

Classement 

|}

Poule D 

|}

Classement 

|}

Deuxième tour 
Lors du deuxième tour, pour les places 9 à 16 chaque équipe est placée dans une poule de 4 avec une autre équipe déjà présente dans sa poule ainsi que 2 autres équipes d'une même poule. Toutes les équipes conservent les points acquis lors des confrontations directes.
Pour les places 1 à 8, la première équipe des poules A et C sont placées dans la poule E avec la Chine et la Thaïlande ; et la première équipe des poules B et D sont placées dans la poule F avec la Corée du Sud et l'Iran.

Classement 9-16

Composition des groupes

Poule G 

|}

|}

Poule H 

|}

|}

Classement 1-8

Composition des groupes

Poule E 

|}

|}

Poule F 

|}

|}

Phase finale

Classement 17-18 

|}

Classement 13-16

Classement 9-12

Classement 5-8

Classement 1-4

Classement final

Distinctions individuelles 
 MVP : Marcos Sugiyama 
 Meilleur marqueur : Yu Koshikawa 
 Meilleur attaquant : Lee Sun-Kyu 
 Meilleur contreur : Yejju Subba Rao 
 Meilleur serveur : Lee Kyung-Soo 
 Meilleur passeur : Yong Moon-Kan 
 Meilleur libéro : Lee Yo-Kong

Liens internes

Liens externes 

2005
Volley-ball masculin
Volley-ball masculin
Volley-ball masculin 2005
Asie Océanie masculin 2005
Sport en Thaïlande en 2005
Volley-ball en septembre 2005